HMS Endurance ist der Name zweier Schiffe der Royal Navy. Beide Schiffe haben ihren Namen nach der Endurance, dem Schiff von Ernest Henry Shackleton bei seiner Imperial Trans-Antarctic Expedition im Jahr 1914.

 Die erste HMS Endurance wurde 1967 angekauft, diente dann bis 1991 als Antarktispatrouillenschiff, bis sie wegen schwerer Schäden nach einer Kollision mit einem Eisberg ausgemustert werden musste. 
 Die zweite HMS Endurance, das derzeitige Antarktispatrouillenschiff, wurde 1992 angekauft und war bis 2015 im Dienst der Royal Navy.

Literatur 
 

Endurance